Termin LAAA ima više značenja.

 L-prolin amidna hidrolaza, enzim
 Haiti u akciji, politička partija